Dietrichsteinský palác (též Dietrichštejnský nebo Ditrichštejnský) může být:
 
Česko
 Dietrichsteinský palác (Brno), sídlo Moravského zemského muzea
 Salmův palác (Brno), původně Dietrichsteinský hraběcí palác
 Dietrichsteinský palác (Olomouc)
 Dietrichsteinský palác (Hradčany) v Praze
 Dietrichsteinský palác (Nové Město) v Praze, sídlo papežské nunciatury

Rakousko
 Dietrichsteinský palác (Štýrský Hradec) na Burggasse ve Štýrském Hradci
 Dietrichsteinský palác (Vídeň) na Dorotheergasse ve Vídni
 Lobkovický palác (Vídeň), též Dietrichsteinský-Lobkovický palác, na Lobkovickém náměstí ve Vídni
 Dietrichstein-Herbersteinský palác na Michaelerplatz ve Vídni
 Dietrichstein-Ulfeldský palác na Minoritském náměstí ve Vídni
 Dietrichsteinský palác na ulici Rennweg, dnes Gymnasium Sacre Coeur ve Vídni
 Dietrichsteinský palác na Währinger Straße, dnešní palác Clam-Gallasů

Externí odkazy